Margetts ist der Familienname folgender Personen:

 Dean Margetts (* 1974), australischer Australian-Football-Schiedsrichter
 Dee Margetts (* 1955), australische Politikerin
 Helen Margetts (* 1961), britische Politologin
 Jonny Margetts (* 1993), britischer Fußballspieler
 Matt Margetts (* 1988), kanadischer Freestyle-Skier	
 Nelson Margetts (1879–1932), US-amerikanischer Polospieler und Offizier